Siège de Kunduz
 Bataille de Kunduz (2015) 
 Bataille de Kunduz (2016)
 Bataille de Kunduz (2019)
 Bataille de Kondoz (2021)